Municipio de Rock Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rock Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Towner.
 Municipio de Rock Lake (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.